Coppa Intercontinentale 1981 – edizione del torneo di calcio
Coppa Intercontinentale 1981 – edizione del torneo di pallacanestro